Brainville-sur-Meuse é uma comuna francesa na região administrativa de Grande Leste, no departamento de Haute-Marne. Estende-se por uma área de 5,93 km².

Demografia

Comunas do Alto Marne